De 41e editie van de wielerwedstrijd Driedaagse van De Panne-Koksijde vindt in 2017 plaats van 28 tot en met 30 maart. De start en finish vinden plaats in De Panne. De ronde maakt deel uit van de Vlaamse Wielerweek en de UCI Europe Tour 2017, in de categorie 2.HC. In 2016 won de Nederlander Lieuwe Westra.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe A

3e etappe B

Eindklassement

Klassementenverloop 

2017
UCI Europe Tour 2017
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2017